

Колтабан — село, Аксуський район, Жетисуська область
 Колтабан — село, Жанібецький район, Західноказахстанська область